Ostorius ist der Name folgender Personen:

 Ostorius Euhodianus, römischer Statthalter 225/226
 Gaius Ostorius Tranquillianus, römischer Offizier (Kaiserzeit)

 Publius Ostorius Scapula († 52), römischer Politiker und Statthalter
 Quintus Ostorius Scapula, römischer Prätorianerpräfekt